Csokor ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Theodor Csokor (1885–1969), österreichischer Schriftsteller und Dramatiker
 Johann Csokor (1849–1911), österreichischer Arzt, Tierarzt